Taras oder Taraš steht für:

 Taras (Mythologie), legendärer griechischer Stadtgründer
 Taras (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 antiker Name der italienischen Stadt Tarent
 Taras (Kasachstan), eine Stadt in Kasachstan
 Taraš, ein Dorf in der Provinz Vojvodina, Serbien

Taras oder Taraš ist der Familienname folgender Personen:
 John Taras (1919–2004), US-amerikanischer Choreograf
 Raymond Taras (* 1946), kanadischer Politikwissenschaftler
 Tibor Taraš (* 1997), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Taras Bulba
 Tarras